Oberkampf kan syfta på:

 Christophe-Philippe Oberkampf (1738–1815) – fransk industriman verksam i tygbranschen i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
 Émilie Oberkampf (1794–1856) – förskolepionjär och dotter till Christophe-Philippe Oberkampf
 Rue Oberkampf – en gata i Paris elfte arrondissement
 Oberkampf (band) – ett franskt punkband
 Oberkampf (Paris metro) – en metrostation i Paris tunnelbana